This Is the Night може значити:

 This Is the Night (пісня Клея Айкена)
 This Is the Night (пісня Курта Каллеї)